Pouts steht für:

 Escoubès-Pouts, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Ponson-Debat-Pouts, französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques

Siehe auch:

 Pout